1-я танковая бригада:
 1-я лёгкотанковая бригада (1934—1941)
 1-я отдельная танковая бригада — сформирована 14.09.1941, 16.02.1942 преобразована в 6-ю гвардейскую танковую бригаду
 1-я отдельная танковая бригада — сформирована 10.09.1941, 2.11.1941 переименована в 31-ю танковую бригаду
 1-я отдельная танковая Ленинградская Краснознамённая ордена Суворова бригада — сформирована 5.05.1942
 1-я гвардейская танковая Чертковская дважды ордена Ленина, Краснознамённая,
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого бригада (СССР)
 1-я танковая бригада (Аргентина)
 1-я танковая бригада (Германия)
 1-я бронетанковая бригада (Республика Сербская)
 1-я танковая бригада (Войско Польское)
 1-я танковая бригада (Швейцария)
 1-я отдельная танковая Северская бригада (Украина)
 1-я отдельная танковая бригада (Япония)